Haltezeit steht für:
 Haltezeit, für den Verkehrshalt eines Verkehrsmittels an einer Haltestelle geplante oder realisierte Zeit
 Haltezeit, Zeitraum, den neuerworbene Aktien z. B. aus Kapitalerhöhungen gehalten werden müssen, bevor sie veräußert werden dürfen, siehe auch fremdfinanzierte Übernahme
 Haltezeit, Zeitraum, den Gegenstände, die unter bestimmten steuerlichen Bedingungen erworben wurden, gehalten werden müssen, bevor sie veräußert werden dürfen, siehe privates Veräußerungsgeschäft
 Haltezeit einer monostabilen Kippstufe, bevor sie in den stabilen Zustand zurückfällt
 Haltezeit des Prüfdrucks, siehe Druckprüfung
 Haltezeit, siehe Glühen #Unterteilung des Glühvorgangs
 Haltezeit, Zeitraum beim Autoklavieren von Konserven mit konstanter Dampfzufuhr bzw. Temperatur, siehe Lebensmittelkonservierung#Thermische_Verfahren
 Haltezeit mit offenen Türen